Das Perwenstwo FNL 2018/19 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 17. Juli 2018 und endete am 25. Mai 2019.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Mit dem FK Tambow und FK Sotschi stiegen die beiden besten Vereine direkt in die Premjer-Liga 2019/20 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte.

Durch die Lizenzverweigerung für den Premjer-Liga-Absteiger Anschi Machatschkala und den Meister der Perwenstwo PFL Zone Ost, Sachalin Juschno-Sachalinsk reduzierte sich die Anzahl der Absteiger von fünf auf drei. Der FK Sibir Nowosibirsk, die Reserve von Zenit St. Petersburg und der FK Tjumen mussten den Gang in das Perwenstwo PFL antreten.

Vor der Saison 
Wolgar Astrachan spielte nach nichterteilter Lizenz in der Perwenstwo PFL, Zone Süd. Kuban Krasnodar wurde nach Konkurs vor Saisonbeginn ausgelöst. Den beiden Zonensieger Ararat Moskau (Mitte) und Sachalin Juschno-Sachalinsk (Ost) wurde die Lizenz verweigert. Dynamo St. Petersburg zog nach Sotschi und nannte sich fortan FK Sotschi.

Aufgestiegen aus der Perwenstwo PFL waren vier Zonensieger sowie auf Einladung der FK Krasnodar II. Dieser ersetzte Anschi Machatschkala, der von der Premjer-Liga in die Perwenstwo PFL Zone Süd strafversetzt wurde.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte des Perwenstwo FNL spielten gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga 2017/18 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2019/20. Die Hinspiele fanden am 30. Mai, die Rückspiele am 2. Juni 2019 statt.

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19